Дедковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дедковичи — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Украина 
 Дедковичи — село в Коростенском районе Житомирской области.